Кубок Европы по марафону 2006 года прошёл 12 (женщины) и 13 августа (мужчины) в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Гётеборге (Швеция). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 59 атлетов из 11 стран Европы. У женщин участвовали 4 сборные (18 участниц), у мужчин — 9 (41 участник). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Кубки Европы по марафону
Август 2006 года
Спорт в Швеции в 2006 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
События 13 августа